Municipio de Fruitland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fruitland (condado de Muscatine, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Muscatine.
 Municipio de Fruitland (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Muskegon.